Бенефициарий:
 Бенефициарий — в период раннего Средневековья вассал, наделённый сеньором земельным владением в пожизненное пользование.
 Бенефициарий — легионер по особым поручениям в армии Древнего Рима имперского периода.
 Бенефициарий (или бенефициар) — выгодоприобретатель в современной финансовой и юридической терминологии:
 Получатель платежа (выгоды в другой форме) по страховому полису или иному договору
 Лицо, получающее доходы от своих средств или имущества, переданного в управление другому лицу (доверительное управление, аренда и прочее).

См. также 
 Бенефициарный владелец
 Бенефис